A Schütz német eredetű családnév; vagy lövészt, zsoldoskatonát, vagy pedig erdőt-mezőt védő őrt jelentett.

Híres Schütz nevű személyek

Magyarok
 Schütz Antal (1880–1953) pap, szerzetes, teológus
 Schütz Balázs (1890–1962) erdélyi egyházi író
 Schütz Ila (1944–2002) magyar színművész
 Schütz István (1923–2010) újságíró, nyelvész, műfordító, balkanista

Németek
 Arnold Schütz (1935–2015) német labdarúgó
 Heinrich Schütz (1585–1672) német zeneszerző

Egyéb 
 4134 Schütz, kisbolygó

Hasonló nevűek
 Schutz (Eifel), település Németországban

Jegyzetek 

Német családnevek